Ta-pu-hsün Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi Taijnar Hu, sjö, Qinghai, 
 Dabsan Hu, sjö, Qinghai, 
 Caka Yanhu, saltsjö, Qinghai, 

Robotskapade Kinaförgreningar